Termenul „Ilarion” se poate referi la:

Ilarion Alfeiev (rusă:Иларион Алфеев, n. 24 iulie 1966), prelat, teolog și compozitor rus,
Ilarion Ciobanu (1931–2008), actor român
Ilarion Argatu, arhimandrit român
Ilarion Pușcariu (1842-1922), pedagog român
Ilarion Buiuc, deputat moldovean 
Ilarion Makariopolski (1812–1875), prelat bulgar
Ilarion din Kiev, scriitor bisericesc rus din secolul al XI-lea.

Vezi și
 Hillary, Hilaire, Hilarius